Königsdorf kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Królewo (ort i Polen, Pommerns vojvodskap), Powiat malborski,

Tyskland 

 Königsdorf, Oberbayern – kommun i Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern, Oberbayern,

Österrike 

 Königsdorf (kommun) – kommun i Burgenland, Politischer Bezirk Jennersdorf, 

Robotskapade Polenförgreningar